NMD est un sigle qui peut désigner :
 Les Naissances, Mariages, Décès des Registres d'État civil, autrement désignés par BMS dans les registres paroissiaux ;
 Le National missile defense, le programme de défense antimissile américain ;
 Le Nonsense mediated decay, un mécanisme de contrôle qualité des ARN messagers en biologie.